Bajo el nombre de Luisa de Mecklemburgo se designa a distintas princesas alemanas que pertenecieron a la casa de Mecklemburgo, por nacimiento o matrimonio:

 Luisa de Mecklemburgo[-Gustrow] (1667-1721), hija Gustavo Adolfo, duque reinante de Mecklemburgo-Güstrow y esposa de Federico IV de Dinamarca y Noruega;
 Luisa de Mecklemburgo[-Strelitz] (1776-1810), hija de Carlos II, gran duque de Mecklemburgo-Strelitz esposa de Federico Guillermo III de Prusia y madre de Federico Guillermo IV y Guillermo I de Prusia;
 Luisa de Mecklemburgo[-Schwerin] (1818-1842), hija de Jorge, gran duque de Mecklemburgo-Schwerin;
 Luisa de Mecklemburgo[-Strelitz] (1824-1859), hija de Pablo Federico, gran duque de Mecklemburgo-Schwerin.